Аблавий или Аблабий ():
 Флавий Аблабий — государственный деятель Римской империи первой половины IV века;
 Аблавий (Аблабий) — первый известный историк германского племени готов.